Wasserrechtsgesetz steht für

das Wasserrechtsgesetz 1959 (Österreich)
das Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG) der Schweiz, siehe Wasserrechtsgesetz (Schweiz)